Кубок мира по санному спорту 2021/2022 — международный турнир по санному спорту, состоящий из нескольких этапов, который начался 20 ноября 2021 года на трассе в китайском Яньцине и завершится 23 января 2022 года этапом в швейцарском Санкт-Морице. В рамках заключительного этапа будут разыграны медали чемпионата Европы.

Календарь соревнований

Результаты

Мужчины

Женщины

Двойки

Эстафеты

Общий зачёт

Мужчины (комбинированный) 

 После 10 из 13 этапов
 (*Чемпион 2021)

Мужчины (одиночки) 

 После 7 из 9 этапов
 (*Чемпион 2021)

Мужчины (спринт) 

 После 3 из 4 этапов
 (*Чемпионы 2021)

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Китае
Санный спорт
Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2021/2022